Aglaure, dans la mythologie grecque, peut désigner :
 Aglaure fille d'Actée, femme de Cécrops ;
 Aglaure fille de Cécrops.